Woodhouse House ist der Name folgender im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:

 Woodhouse House (Victoria, Texas), ID-Nr. 86002481
 Woodhouse House (Virginia Beach), Virginia, ID-Nr. 7000372
 John T. Woodhouse House, Michigan, ID-Nr. 5000715

Siehe auch:
 Wood House